Andrew Cunningham labdarúgó

Hasonló
Andrew Browne Cunningham (1883–1963) angol admirális a második világháborúban